Fuego steht für:

 Fuego (Plattenlabel), deutsches Buch- und Plattenlabel
 Fuego (Produzent) (* 1985), deutscher Musikproduzent und Songwriter
 Volcán de Fuego, Vulkan in Guatemala
 Renault Fuego, Pkw-Modell von Renault

Fuego ist der Familienname folgender Personen:
 Andréa del Fuego (* 1975), brasilianische Schriftstellerin
 Javi Fuego (* 1984), spanischer Fußballspieler